En biologie, le mâle alpha est le mâle dominant.
 Alpha Dog (Mâle alpha au Québec) est un film de Nick Cassavetes sorti en 2006.
 Alpha mâle est un livre de Mélanie Gourarier, anthropologue, chercheuse au CNRS, publié au Seuil en 2017.

Notes et références